Hunton (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent
Hunton (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire